«Аль-Ахли́» () — саудовский футбольный клуб из города Джидда, выступающий в Саудовской Премьер-лиге. Основан в 1937 году. Домашние матчи проводит на стадионе им. принца Султана бин Фахда, вмещающем 24.000 зрителей и расположенном в городе Джидда. За свою историю клуб дважды выигрывал чемпионат страны, десять раз Кубок короля, четыре раза Кубок наследного принца, три раза Кубок федерации футбола Саудовской Аравии, один раз становился победителем Арабской лиги чемпионов и дважды обладателем Клубного кубка чемпионов Персидского залива. В 1986 году дошёл до финала в Азиатской лиге чемпионов.

Название 
Название клуба «Аль-Ахли» () на русский переводится как «национальный».
Старое название клуба — «Аль-Тагар» («Al-Thaghar»).

История 

Клуб был основан в 1937 году. Он добился своего первого крупного успеха в 1957 году в своем первом спортивном сезоне в Саудовской Аравии, выиграв первый кубок в Саудовской Аравии. Он выигрывал чемпионат Национальной лиги четыре раза (1969). 1978, 1984, 2016), в 1986 Аль-Ахли добился крупнейшего международного достижения в своей истории, когда он вышел в финал Лиги чемпионов AFC, но проиграл 1: 3 и снова прибыл в 2012, но также проиграл. 30.

Клуб Аль-Ахли тринадцать раз был коронован чемпионом Королевского Кубка Королевства Саудовская Аравия. Он также выигрывал Кубок наследного принца шесть раз, Суперкубок Саудовской Аравии один раз, Кубок Федерации Саудовской Аравии трижды, Чемпионат арабских клубов один раз, Чемпионат клубов Персидского залива трижды, Чемпионы Летней лиги трижды и Международный чемпионат дружбы дважды.

Аль-Ахли привлекал международных тренеров, таких как (Диди, Теле Сантана, Фелипе Сколари) и провел международные товарищеские матчи против Бразилии в 1978 году. Он также играл против Ромы из Италии, Аякса из Нидерландов, Манчестер Сити из Англии, Парижа из Франции. , Барселона, Испания, Фейеноорд из Нидерландов и Атлетико Минейро из Бразилии.

Футболку «Аль-Ахли» носили мировые звезды (Йохан Кройф, Марадона) в международных товарищеских матчах, что является беспрецедентным событием для любого клуба на Ближнем Востоке.

Достижения

Национальные 
 Чемпион Саудовской Аравии (4):  1968-69, 1977/78, 1983/84, 2015/16
 Обладатель Кубка короля Саудовской Аравии (13):  1961/62, 1964/65, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1982/83, 2010/11, 2011/12, 2015/16
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии (6):  1956/57, 1969/70, 1997/98, 2001/02, 2006/07, 2014/15
 Обладатель Кубка Саудовской Федерации футбола (5):  2000/01, 2001/02, 2006/07, 2011/12, 2012/13
 Обладатель Суперкубка Саудовской Аравии (1):  2016

Международные 
 Победитель Турнира принца Фейсала бин Фахада для арабских клубов (1):  2001/02
 Обладатель Клубного кубка чемпионов Персидского залива (3):  1985, 2002, 2008
 Финалист Азиатской лиги чемпионов (1):  1986 , 2012

Текущий состав

Главные тренеры 
  Диди (1978—1981)
  Себастьян Лазарони (1989—1990)
  Луис Фелипе Сколари (1992—1993)
  Марсио Максимо (1995)
  Амен Дабу (1999—2000)
  Мигель Анхель Лопес (2000)
  Лука Перузович (2000—2001)
  Юсеф Анбар (2002), (2008)
  Эйлиан (2002)
  Димитри Давидович (2003)
  Пьер Лешантр (2003)
  Жуниньо (2004—2005)
  Жениньо (2005)
  Небойша Вучкович (2005—2008)
  Леандро Мендел (2008)
  Стойчо Младенов (2008—2009)
  Густаво Альфаро (2009)
  Серхио Фариас (2009—2010)
  Тронд Солльед (2010)
  Милован Раевац (2010—2011)
  Александар Илич (2011)
  Карел Яролим (2011—2013)
  Александар Илич (2013)
  Витор Перейра (2013—2014)
  Кристиан Гросс (2014—2016, 2016—2017, 2019—)
  Жозе Мануэл Гомеш (2016)
  Сергей Ребров (2017—2018)
  Фати Аль-Джабаль (2018)
  Пабло Геде (2018—2019)
  Хорхе Фоссати (2019)
  Юсеф Анбар (2019)
  Бранко Иванкович (2019)

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

ФК «Аль-Ахли» Джидда